Исла́м Бетерсулта́нович Дугучи́ев () — советский, российский и азербайджанский борец классического стиля, серебряный призёр олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, неоднократный чемпион и призёр чемпионатов СССР и России. Заслуженный мастер спорта СССР (1990), Заслуженный тренер России.

Биография 

По национальности чеченец. Родился в Казахстане, куда были высланы его родители. Отец — ветеринарный врач.

После реабилитации чеченцев вернулся в Наурский район, где в 1978 году начал занятия классической борьбой у Пазлу Умарова. Затем переехал в Ростов-на-Дону, где начал учиться в спортивном интернате.

В 1984 году победил на чемпионате Европы среди юниоров, в 1986 году занял второе место на чемпионате Европы среди молодёжи и на чемпионате СССР среди мужчин, а в 1988 году стал чемпионом СССР. В 1989 году подтвердил звание чемпиона СССР и стал обладателем Кубка мира. В 1990 году одержал победы на чемпионатах мира и Европы, в 1991 году стал двукратным чемпионом мира.

Был включён в олимпийскую команду. При этом руководство сборной до последнего не могло определиться — кого выставлять на турнир. За 10 дней до Олимпиады была проведена контрольная схватка между Дугучиевым и Камандаром Маджидовым, которую Дугучиев в итоге выиграл. На Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне боролся в весовой категории до 68 кг. В его категории боролись 19 спортсменов, разделённые на две группы, в каждой из которой спортсмен выбывал после двух поражений. Оставшиеся лучшие 10 борцов (по пять из группы) разыгрывали между собой места с 1 по 10, с учётом тех баллов, которые были получены ими в предварительных схватках.

В схватках:
 в первом круге выиграл со счётом 3-1 у Сесилио Родригеса (Куба), получив 3 очка;
 во втором круге выиграл со счётом 2-0 у Такумо Мори (Япония), получив 3 очка;
 в третьем круге выиграл со счётом 4-0 у Валерия Никитина (Эстония), получив 3 очка;
 в четвёртом круге выиграл со счётом 5-1 у Рышарда Вольны (Польша), получив 3 очка;
 в пятом круге выиграл со счётом 8-0 у Абдуллы Чаманголи (Иран), получив 3 очка;
 в шестом круге участия не принимал.

В финальной схватке встречался с Аттилой Репкой (Венгрия) и уступив ему один балл, проиграл 1-0 и стал серебряным призёром Олимпиады.

По словам самого борца:
Я ведь не стал чемпионом Олимпийских игр и именно это считаю своим главным разочарованием в борцовской карьере. А подвела меня тогда моя самоуверенность. Я проиграл по иронии судьбы венгру, у которого несколько раз до этого выигрывал. Это и помешало мне подготовиться должным образом к финальной схватке.

После Олимпиады продолжал уверенные выступления на чемпионатах мира, Европы и России. Кроме того, в 1993 году выиграл Гран-при Германии. Пропустил Олимпийские игры 1996 года в Атланте из-за травмы.

В преддверии Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, получил разрешение выступать за Азербайджан. Победив в 2000 году на квалификационном турнире в Ташкенте и заняв 12 место на турнире в Колорадо, завоевал право выступления на Олимпийских играх. Боролся в весовой категории до 69 килограммов. В его категории боролись 19 спортсменов, разделённые на группы, в каждой из которых проводилось по две схватки по круговой системе. Победители в группе попадали в четвертьфинал, откуда начинались соревнования по олимпийской системе с выбыванием.

 в первой схватке в группе выиграл со счётом 5-0 у Парвиза Зейдванда (Ирак);
 во второй схватке в группе выиграл 1-0 у Юхи Лаппалайнена (Финляндия);

Став победителем группы вышел в четвертьфинал, где проиграл эстонскому борцу Валерию Никитину со счётом 4-1 и занял 6 место.

После окончания спортивной карьеры стал тренером. Является старшим тренером кадетской сборной России.

Спортивные достижения 
 Чемпионат СССР по классической борьбе 1986 года — :
 Чемпионат СССР по классической борьбе 1988 года — :
 Чемпионат СССР по классической борьбе 1989 года — :
 Чемпионат СССР по классической борьбе 1991 года — :
 Классическая борьба на летней Спартакиаде народов СССР 1991 года — ;

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ислам Дугучиев
 Ислам Дугучиев
 Ислам Дугучиев 

Чемпионы России по греко-римской борьбе
Борцы Азербайджана
Тренеры Чечни
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Чемпионы Европы по греко-римской борьбе
Члены Зала Славы FILA
Чемпионы СССР по греко-римской борьбе
Тренеры сборной России по борьбе